Toutes peines confondues est un film de Michel Deville, sorti en 1992 ;
 Toutes peines confondues est un album de Sylvie Vartan sorti en 2009.

Homonymie de titre